Grandgagnage ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Grandgagnage (1812–1878), belgischer Wallonist und Lexikograf
 Jules Grandgagnage (* 1950), belgischer Schriftsteller, Dichter, Kolumnist und Maler